El término La delgada línea roja puede referirse, en esta enciclopedia:

 a La Delgada Línea Roja, una acción militar en la batalla de Balaclava, ocurrida en 1854 durante la Guerra de Crimea, y que enfrentó a una línea de infantería del Imperio británico con una carga de caballería rusa;
 a La delgada línea roja, una novela escrita en 1962, que narra las vivencias de un grupo de soldados estadounidenses durante la batalla de Guadalcanal;
 a La delgada línea roja, película de 1964, que se basa en la novela homónima;
 a La delgada línea roja, película de 1998 dirigida por Terrence Malick, que se basa en la novela homónima.